

Forme letterarie 
 Idillio – componimento poetico di brevi dimensioni di tono sereno o affettuoso
 Idillio barocco – componimento poetico composto di solito da alcune centinaia di versi "a selva" (cioè di endecasillabi e settenari sciolti alternantisi senza vincolo di schema) di tipo patetico-descrittivo e prevalentemente (ma non solo) pastorale

Letteratura 
 Idillio () – racconto incompiuto di Lev Tolstoj scritto tra il 1860 e il 1861 e pubblicato postumo nel 1911
 Idillio (in francese: Idylle)) – racconto di Guy de Maupassant pubblicato per la prima volta nel 1884

Teatro 
 Idillio villereccio (Village Wooing) – commedia a due voci in tre atti di George Bernard Shaw, scritta nel 1933 e rappresentata per la prima volta nel 1934

Cinema 
Idillio – film di Nelo Risi su L'infinito di Giacomo Leopardi.

Musica 
 Idillio di Sigfrido – poema sinfonico di Richard Wagner eseguito per la prima volta nel 1870

Pagine correlate 
Idilli (disambigua)